Immagini di notte - Short Film Festival è stato un festival di cortometraggi tenutosi ad Albino, in provincia di Bergamo, dal 1998 al 2009.

Il festival è organizzato dall'Associazione culturale Lo Scoiattolo con il patrocinio di Comune di Albino e Centro studi cinematografici di Bergamo.

Storia

Collegamenti esterni
 

Festival cinematografici italiani del passato
Festival cinematografici in Lombardia